est un nom de club sportif notamment porté par :
 le Stade ruthénois, depuis renommé Rodez Aveyron Football, club de football ;
 le Stade ruthénois, depuis renommé Stade Rodez Aveyron, club de rugby à XV.